Юрий Михайлович Островский (; 29 июня 1925 — 31 декабря 1991, Гродно) — деятель белорусской науки, биохимик, Академик Национальной академии наук Беларуси (1986; чл.-корр. с 1977), доктор медицинских наук (1965), профессор (1966). Заслуженный деятель науки БССР (1978).

Жизненный путь 
Детство и юность Ю. М. Островского прошли в Минске. В 1941 году окончил среднюю школу. Во время фашистской оккупации с семьёй находился в Слониме. После освобождения города в 1944 г. был призван в Красную армию. В 1945 году поступил в Военно-медицинскую академию в Ленинграде, но в это же время арестовывается его отец. Ю. М. Островского исключили из числа курсантов академии; позже поступил в Минский медицинский институт, где принимал активное участие в деятельности студенческого научного общества и профессионально занимался биохимическим направлением в медицинской науке. В 1950 году окончил Минский медицинский институт.

С 1950 г. — заведующий отделом и лабораторией Полоцкой санитарно-эпидемиологической станции, с 1956 г. — ассистент кафедры биохимии Витебского медицинского института, с 1959 г. — заведующий кафедрой биохимии Гродненского медицинского института, с 1975 г. — заведующий отделом регуляции обмена веществ Академии Наук БССР, с 1985 г. — директор Института биохимии Академии наук БССР.

Научная деятельность 
Научные работы в области витаминологии, регуляции обмена веществ и ряда направлений клинической биохимии (наркология, онкология). Им создана оригинальная концепция развития алкоголизма, дающая перспективы лечения этой болезни. Изучена природа центров и группировок на белке и в молекуле тиамина, ответственных за протеидизацию витамина, сформулированы основные положения, обосновывающие рациональное применение в медицине антивитаминов.

Опубликовал около 500 научных работ, в том числе 9 монографий, 15 изобретений.

Награждён премией Национальной академии наук Беларуси 1995 г. за цикл работ по метаболизму тиамина (посмертно).

Общественная деятельность 
Академик Ю. М. Островский являлся признанным общественным деятелем. Он был членом городского совета Общества белорусского языка (Таварыства беларускай мовы) и принимал активное участие в его деятельности.
Выдвигал свою кандидатуру на выборы в Верховный совет БССР, однако был вынужден сняться досрочно.

В наследие академик оставил не только научные труды, но и стихи, заметки, эссе, которые были изданы после его смерти.

Литература 
 Академик Ю. М. Островский ― жизнь для родины и науки / А. М. Меженный, В. К. Протасевич // Материалы юбилейной конференции врачей Могилевщины: (к 145-летию областного Врачебного общества): в 2 ч. / [редколлегия: В. А. Малашко (ответственный редактор) и др.] — Ч. 1, 2007. — 278 с. ― С. 223―227.
 Академик Ю. М. Островский ― ученый, педагог и организатор биологической науки на Гродненщине / В. В. Воробьев, Н. К. Лукашик // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. — Гродно: ГГМУ, 2008. ― № 3. ― С. 52―53.

Ссылки 
 Известные люди Гродно
 Островский Юрий Михайлович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Выпускники Белорусского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики Белоруссии
Медики СССР
Биохимики СССР
Биохимики Белоруссии
Преподаватели Витебского медицинского университета
Преподаватели Гродненского медицинского университета